

Юбілейне сільське поселення — сільське поселення, Котельницький район, Кіровська область
 Юбілейне сільське поселення — сільське поселення, Медведевський район, Марій Ел